W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1978 strefy UEFA wzięło udział 31 reprezentacji narodowych, które zostały podzielone na 9 grup (4 po 4 drużyny i 5 po 3 drużyny). Zwycięzcy grup, z wyjątkiem grupy 9 awansowali do finałów. Zwycięzca grupy 9,  zagrały w barażu interkontynentalnym z Boliwią.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7

Grupa 8

Grupa 9

Play-off UEFA/CONMEBOL

Węgry awansowały do MŚ 1978

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1978
1976 w piłce nożnej
1977 w piłce nożnej